Martharaptor est un genre de dinosaures théropodes du Crétacé inférieur retrouvé dans la formation de Cedar Mountain, en Utah (États-Unis). L'espèce-type, Martharaptor greenriverensis, a été décrite par Phil Senter  en 2012.

L'holotype est constitué de fragments de vertèbres, de scapula, de membres et d'ischium.

Classification 
Le genre est classé chez les Therizinosauroidea, avec qui il formerait un groupe frère avec Alxasaurus. Le cladogramme suivant a été réalisé à partir de Senter  (2012) :

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 
 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Therizinosauria
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Amérique du Nord
Taxon fossile décrit en 2012